Osceola

Localidades
Osceola (Arkansas)
Osceola (Indiana)
Osceola (Iowa)
Osceola (Nebraska)
Osceola (Missouri)
Osceola (Nevada)
Osceola (Wisconsin)
Condado de Osceola
Ou ainda:
Osceola Mills

Desambiguação